Laboissière kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Laboissière-en-Thelle, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Laboissière-en-Santerre, departementet Somme i regionen Hauts-de-France,